Esistono diversi signori di Firenze, della famiglia dei Medici, di nome Piero:

 Piero il Gottoso (Piero di Cosimo de' Medici, 1416-1469) – figlio di Cosimo il Vecchio e padre di Lorenzo il Magnifico.
 Piero il Fatuo (Piero di Lorenzo de' Medici, 1472-1503) – figlio di Lorenzo il Magnifico e padre di Lorenzo Duca di Urbino.
 Piero de' Medici (o anche Pietro; Principe di Toscana, 1554-1604) – figlio di Cosimo I di Toscana.